Databasenormalisatie, het structureren van een relationele database volgens normaalvormen om dataredundantie te vermijden
 Kanalisatie, het rechttrekken van waterlopen
 Normalisatie (sociologie), de processen waarbij mensen ideeën en gedrag als 'normaal' en 'natuurlijk' gaan beschouwen
 Normalisatiefactor, een getal dat met een wiskundig object, bijvoorbeeld een vector, wordt vermenigvuldigd
 Standaardisatie, het doen conformeren aan een norm